Смольное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Смольное — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Смольное — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Смольное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Смольное — посёлок в Анучинском районе Приморского края.
 Смольное — деревня в Сосновском районе Челябинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Смольное — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Смольное — село в Бродовском районе Львовской области.

См. также 
 Смольное — озеро в Республике Коми.
 Смольная (значения)
 Смольный (значения)